Кхмерские символы () — блок стандарта Юникод, содержащий символы для кхмерского лунного календаря.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Кхмерские символыОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+19Ex
| title="U+19E0: KHMER SYMBOL PATHAMASAT" | ᧠
| title="U+19E1: KHMER SYMBOL MUOY KOET" | ᧡
| title="U+19E2: KHMER SYMBOL PII KOET" | ᧢
| title="U+19E3: KHMER SYMBOL BEI KOET" | ᧣
| title="U+19E4: KHMER SYMBOL BUON KOET" | ᧤
| title="U+19E5: KHMER SYMBOL PRAM KOET" | ᧥
| title="U+19E6: KHMER SYMBOL PRAM-MUOY KOET" | ᧦
| title="U+19E7: KHMER SYMBOL PRAM-PII KOET" | ᧧
| title="U+19E8: KHMER SYMBOL PRAM-BEI KOET" | ᧨
| title="U+19E9: KHMER SYMBOL PRAM-BUON KOET" | ᧩
| title="U+19EA: KHMER SYMBOL DAP KOET" | ᧪
| title="U+19EB: KHMER SYMBOL DAP-MUOY KOET" | ᧫
| title="U+19EC: KHMER SYMBOL DAP-PII KOET" | ᧬
| title="U+19ED: KHMER SYMBOL DAP-BEI KOET" | ᧭
| title="U+19EE: KHMER SYMBOL DAP-BUON KOET" | ᧮
| title="U+19EF: KHMER SYMBOL DAP-PRAM KOET" | ᧯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+19Fx
| title="U+19F0: KHMER SYMBOL TUTEYASAT" | ᧰
| title="U+19F1: KHMER SYMBOL MUOY ROC" | ᧱
| title="U+19F2: KHMER SYMBOL PII ROC" | ᧲
| title="U+19F3: KHMER SYMBOL BEI ROC" | ᧳
| title="U+19F4: KHMER SYMBOL BUON ROC" | ᧴
| title="U+19F5: KHMER SYMBOL PRAM ROC" | ᧵
| title="U+19F6: KHMER SYMBOL PRAM-MUOY ROC" | ᧶
| title="U+19F7: KHMER SYMBOL PRAM-PII ROC" | ᧷
| title="U+19F8: KHMER SYMBOL PRAM-BEI ROC" | ᧸
| title="U+19F9: KHMER SYMBOL PRAM-BUON ROC" | ᧹
| title="U+19FA: KHMER SYMBOL DAP ROC" | ᧺
| title="U+19FB: KHMER SYMBOL DAP-MUOY ROC" | ᧻
| title="U+19FC: KHMER SYMBOL DAP-PII ROC" | ᧼
| title="U+19FD: KHMER SYMBOL DAP-BEI ROC" | ᧽
| title="U+19FE: KHMER SYMBOL DAP-BUON ROC" | ᧾
| title="U+19FF: KHMER SYMBOL DAP-PRAM ROC" | ᧿
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Кхмерское письмо (блок Юникода)

Примечания